UTFO è l'album di debutto del gruppo Old school rap UTFO.

Tracce
LP
 Leader of the Pack
 Beats and Rhymes
 Roxanne, Roxanne
 Fairytale Lover
 Lisa Lips
 Hanging Out
 Bite It
 The Real Roxanne
 Calling Her a Crab (Roxanne Part 2)

CD
 Leader of the Pack
 Bite It
 Calling Her a Crab (Roxanne Part 2)
 Hanging Out
 Beats and Rhymes
 Roxanne, Roxanne
 Lisa Lips
 Fairytale Lover
 The Real Roxanne

Collegamenti esterni